Les Maffetti (ou Mafetti) est une famille patricienne de Venise, qui fit partie de la noblesse de Bergame et de Brescia.
Elle fut agrégée à la noblesse vénitienne en 1654 en payant la taxe de guerre de 100 000 ducats.

Les armes des Maffetti sont bandé d'azur et d'or de quatre pièces, à trois cotices échiquetées d'argent et de sable, brochant sur les lignes de division, à l'aigle de sable, couronnée d'or, brochant sur le tout.

Palais de Venise 
Palais Maffetti
Palais Maffetti Tiepolo

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien